Central do Brasil (Portugees voor Centraal-Brazilië) kan verwijzen naar:
Central do Brasil, een Braziliaanse film uit 1998
Central do Brasil, een spoorwegstation in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro

Daarnaast kan het ook verwijzen naar:
Banco Central do Brasil, de Braziliaanse Centrale Bank
Estrada de Ferro Central do Brasil, de Braziliaanse spoorwegmaatschappij